Beker ist der Familienname folgender Personen:

 Avi Beker (1951–2015), israelischer Diplomat, Autor und Verbandsfunktionär
 Hersch Beker (* 1943), israelischer Geschäftsmann und ehemaliger Bordellbetreiber
 Józef Beker (* 1937), polnischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Becker